Team Teatret er et egnsteater beliggende i Herning. Leder af teatret er Dorthe Bébe, som tiltrådte i 2015, hvor hun afløste Mikael Helmuth, der ønskede at trække sig tilbage som leder for at hellige sig kunsten. Teatrets ensemble udgøres af Stig Reggelsen Skjold, Line Vejgaard Kjær og Marie Vestergård Jacobsen. 

Mikael Helmuth var teaterleder fra 2002 til 2015. Team Teatret leverer både børneteater og voksenteater, og som egnsteater lægger de hus til både gæstespil og egenproduktioner. Team Teatrets vision er at fortælle gode historier, som også kan overraske publikum.

Team Teatrets egenproduktioner har også vakt opsigt i den danske teater- og kulturbranche, f.eks. med forestillingen "Koldere end her" fra 2009, som scenografen Johanne Eggert vandt Årets Reumerts talentpris for.

Eksterne henvisninger 
Team Teatrets hjemmeside  
Teatrets historie 

Teatre i Danmark
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Herning
Etableret i 1971
Kultur i Herning